L'Équipe des Pays-Bas de football est huitième de finaliste de la coupe du Monde 1990. Elle aborde la compétition en tant que championne d'Europe en titre. Son parcours s'arrête le  à Milan contre L'Allemagne de l'Ouest futur vainqueur de la compétition. C'est la 5 participation de la sélection néerlandaise dans l'histoire de la compétition, les <<oranges>> sont de nouveau présent après huit ans d'absence, ayant manqué les éditions de 1982, et 1986.

Le parcours qualificatif

Groupe 4 

|}

Effectif

Le premier tour 

Pour cette édition de 1990 les Pays-Bas sont reversés dans le groupe F composé de l'Angleterre, de l'Irlande, et de l'Egypte.

Pays-Bas - Egypte

Angleterre - Pays - Bas

Irlande - Pays - Bas

Huitième de finale

Allemagne - Pays bas

Bibliographie 

Football 1990 : L'année du football racontée par l'équipe de téléfoot

Liens externes 
Sélections et buts pour l'effectif

Notes et références 

Pays-Bas
1990